Селецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні:

 Селецька сільська рада — Волинська область, Турійський район
 Селецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Селецька сільська рада — Полтавська область, Оржицький район
 Селецька сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район

 Селецька сільська рада — колишня сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області, у серпні 2015 року увійшла до складу Зимнівської сільської громади
 Селецька сільська рада — колишня сільська рада Народицького району Житомирської області